Het WTA-tennistoernooi van Dubai (officieel Duty Free Tennis Championships) van 2014 vond plaats van 17 tot en met 22 februari 2014 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Het was de veertiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Dubai 2014. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen vijftien speelsters uit de top 20 deel.

Titelverdedigster Petra Kvitová was als derde geplaatst. Zij strandde meteen in haar openingspartij (in de tweede ronde).

Het eerste reekshoofd Serena Williams bereikte de halve finale. Daarin werd ze in twee sets uitgeschakeld door de Française Alizé Cornet.

De ongeplaatste Venus Williams uit de Verenigde Staten won het toernooi. Zij was door middel van een wildcard tot het toernooi toegelaten, en bereikte zonder setverlies de finale. In de eindstrijd versloeg zij de ongeplaatste Française Alizé Cornet in twee sets. Venus Williams schreef het toernooi van Dubai voor de derde keer op haar naam, na eerdere overwinningen in 2009 en 2010. Het was haar 45e WTA-titel, de eerste sinds oktober 2012.

De Belgische Kirsten Flipkens kwam niet verder dan de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Overige deelnemende speelsters uit de top 20

Toernooischema

Finale

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Bethanie Mattek-Sands en Sania Mirza was de eerste haar titel niet komen verdedigen. Mirza speelde samen met Cara Black – dit team was als vierde geplaatst, maar strandde in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, het Italiaanse team Sara Errani en Roberta Vinci, kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Alla Koedrjavtseva / Anastasia Rodionova won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste Amerikaanse koppel Raquel Kops-Jones en Abigail Spears in de match-tiebreak. Het was hun vierde gezamenlijke titel. Koedrjavtseva had daarnaast drie dubbelspeltitels met andere partners; Rodionova vier.

De Belgische Kirsten Flipkens en haar Tsjechische partner Petra Kvitová waren te elfder ure als alternate geplaatst, ter vervanging van de Tsjechische zusjes Plíšková die wegens visumproblemen niet konden deelnemen. Flipkens en Kvitová sneuvelden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Dubai 2014
Dubai